Landsmann ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Landsmann (1886–1950), deutscher Filmproduktionsleiter
 Kerstin Landsmann (* 1977), deutsche Schauspielerin
 Kurt Landsmann (1931–2019), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Maik Landsmann (* 1967), deutscher Radsportler
 Paul Landsmann (1928–2002), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (CDU)
 Silvina Landsmann (* 1965), israelische Dokumentarfilmerin

Landsmann ist außerdem der Name von:

 Der Landsmann, Name der Zeitung Dolomiten 1923–1925

Siehe auch:
 Landesmann
 Landmann
 Landsmannschaft
 Lanzmann